Eduardo Fischer é um publicitário brasileiro e um dos pioneiros na prática da comunicação integrada no Brasil.

Prêmios e reconhecimento 
Em mais de 30 anos de profissão, conquistou mais de 700 dos mais importantes prêmios da propaganda no Brasil e no mundo. Eduardo já foi eleito cinco vezes Publicitário do Ano no Brasil, Empresário do Ano e Profissional Dirigente de Agência pelas principais entidades representativas da indústria da comunicação no país. Por sua atuação na região, foi escolhido, em 1996, Publicitário Latino-Americano pela Associação Latino-Americana de Agências de Publicidade (ALAP). Em 1999, foi eleito Líder Empresarial pelos assinantes do jornal Gazeta Mercantil, na época a principal publicação de economia e negócios do Brasil.

Em 2008, em reconhecimento à sua história e contribuição ao negócio da propaganda, presidiu a Comissão de Comunicação Integrada do IV Congresso da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap), o mais importante evento do setor nos últimos 30 anos, reunindo representantes dos maiores anunciantes, veículos e empresas de comunicação no Brasil. Por dois anos consecutivos, 2000 e 2001, foi também o único publicitário convidado pelo ex-presidente da Colômbia Andrés Pastrana Arango para participar do Millennium Board Meeting, fórum que contou com a participação de grandes empresários e lideranças políticas internacionais.

Em 2010, Eduardo Fischer entrou para o Hall of Fame do FIAP (Festival Iberoamericano de Publicidade ) – o mais importante fórum de reconhecimento do talento criativo na região. Nas palavras dos próprios organizadores, essa é uma iniciativa que reconhece a obra de personalidades da indústria publicitária iberoamericana que são “admiradas no mundo inteiro, têm sido modelo e inspiração para as novas gerações, marcaram época e deixaram um legado” .

Ainda em 2010, lança um movimento de sustentabilidade atrelado à música chamada SWU - Start with You. Um mega festival de música que tinha o objetivo de engajar os jovens às questões de sustentabilidade. No entanto, esse foi o inicio do seu fim. Com prejuízo no primeiro ano de R$ 5 milhões de reais, em 2011 Eduardo Fischer tenta no ano seguinte recuperar o prejuízo e por incapacidade de gestão toma outro prejuízo, esse já na ordem de R$ 10 milhões.

Insolvente, deixa de pagar os seus mais de 400 colaboradores, decreta falência, perde seus imóveis e entra na esteira de processos judiciais que se estendem até os dias de hoje.

Em 2011, foi o único representante da iniciativa privada convidado a participar do evento de lançamento da campanha de comunicação da Rio+20 – The Future We Want, na sede da ONU, onde proferiu discurso sobre a importância do engajamento do público jovem nas questões da sustentabilidade e de sua experiência nesse sentido com o movimento SWU. Também em 2011 foi eleito um dos 100 brasileiros mais influentes pela revista Época.

Em 2014, foi incluído no Hall da Fama no marketing no Brasil, pela Abramark (Academia Brasileira de Marketing), uma homenagem aos profissionais e empresários que ofereceram contribuições emblemáticas e relevantes na construção, fortalecimento e institucionalização do marketing moderno e de qualidade no país.

Em 2015, 2016 e 2017 foi eleito como o publicitário de maior confiança do mercado, segundo a Pesquisa Marcas de Confiança, realizada pela revista Seleções e pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE).

Judeus do Brasil
Judeus asquenazes
Publicitários do Brasil